Shepherd se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Kenneth Ronald Shepherd
 [[[Kelly Anne Shepherd]]